Højre kan avse: 

 Højre (1848) – ett danskt politiskt part 1848–1866
 Mellempartiet – en grupp inom det danska Folketinget som bildades ur Højre (1848) 1866 och upplöstes 1876
 Nationale Godsejere – en politisk sammansättning av Danmarks godsägare 1864–1880
 Højre (1881) – ett konservativt högerparti i dansk politik som bildades 1881
 Konservative Folkeparti – ett politiskt parti i Danmark som bildades 1915 ur föregångaren Højre 1881

Se även
 Høyre – ett konservativt högerparti i Norge som grundades 1884